Gruffudd of Gruffydd is een Welshe naam. Bekende naamsdragers zijn:

 Gruffudd ap Llywelyn, koning van Gwynedd (1039-1064)
 Gruffudd ap Rhydderch, koning van Deheubarth (1044-1055)
 Gruffudd ap Cynan, koning van Gwynedd (1081/1097-1137)
 Gruffudd ap Rhys, prins van Deheubarth (-1137)
 Gruffudd ap Rhys II, prins van Deheubarth (1197-1201)
 Gruffudd Fychan I, prins van Powys Fadog (1277-1284)
 Ioan Gruffudd (*1973), acteur

Zie ook: Griffith en Griffin, Engelse varianten van dezelfde naam (doorverwijspagina's)